Queimadas (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Queimadas (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba